Купа Интертото 1973 е 7-ото издание на турнира. Турнирът се състои от 40 отбора, разпределени в 10 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон.

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1973/74
 Купа на носителите на купи 1973/74
 Купа на УЕФА 1973/74

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото